El Torneig de Praga 2016, oficialment conegut com a J&T Banka Prague Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 7a edició del torneig es va celebrar entre el 25 i el 30 d'abril de 2016 al TK Sparta Praha de Praga, República Txeca.

La tennista local Lucie Šafářová va guanyar per tercera ocasió aquest torneig tot i que les anteriors no formaven part del circuit WTA. Curiosament, fins aquest torneig encara no havia guanyat cap partit degut a la baixa forma física després de superar una malaltia vírica des de principis d'any.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Lloc web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016